Flathead est un mot formé à partir de l'expression anglaise flat head qui signifie « tête plate ».

 Flathead est le nom d'une tribu indienne, également connue sous le nom de Têtes-Plates, elle fait partie de la Confédération des tribus Salish et Kootenai.
 Le comté de Flathead est situé dans l'État du Montana aux États-Unis.
 La Flathead est une rivière qui prend sa source en Colombie-Britannique (Canada) et se jette dans la Clark Fork au Montana.
 La forêt nationale de Flathead est située au Montana.
 Le lac Flathead est situé dans le nord-ouest du Montana.

Autres 
 Un « flathead engine » est un moteur à soupapes latérales en anglais.